Шарло́тта, Шарло́тт () — женское имя, женский вариант имени  () или Карл. Уменьшительная форма — Лотта.

Имя 
 Шарлотта Генсбур (род. 1971) — англо-французская актриса и певица.
 Шарлотта Бронте (1816—1855; псевдоним Коррер-Бель) — английская поэтесса и романистка.
 Шарло́тта Корде́ д’Армо́н (1768—1793) — французская дворянка, убийца Жана Поля Марата.
 Шарлотта фон Кальб — подруга Фридриха Шиллера.
 Шарлотта Бюлер — немецкий психолог.
 Шарлотта Янг — английская писательница.
 Шарлотта Перелли — шведская певица.
 Шарлотта Мью — английская поэтесса.
 Шарлотта Бельгийская — императрица Мексики.
 
 Шарлотта (великая герцогиня Люксембургская).
 Шарлотта (королева Кипра).
 Шарлотта (принцесса Монако).
 Шарлотта Августа Уэльская.
 Шарлотта Амалия Гессен-Филипстальская.
 Шарлотта де Бурбон (1388—1422) — королева Кипра, титулярная королева Иерусалима и Киликийской Армении.
 Шарлотта де Бурбон-Монпансье (1546/1547—1582) — французская аристократка из дома Бурбонов.
 Шарлотта Великобританская (1766—1828) — старшая дочь короля Великобритании Георга III и Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, в замужестве герцогиня, затем Королева Вюртемберга.
 Шарлотта Гессен-Гомбургская
 Шарлотта Гессен-Дармштадтская (1755—1785)
 Шарлотта Кембриджская (род. 2015) — член британской королевской семьи, дочь принца Уильяма, герцога Кембриджского, и Кэтрин, герцогини Кембриджской.
 
 Шарлотта де Ла Тремуйль (1599—1668) — французская аристократка из рода Ла Тремуйль.
 Шарлотта Мария Саксен-Йенская
 
 
 Шарлотта Савойская
 Шарлотта Саксен-Альтенбургская
 Шарлотта Саксен-Гильдбурггаузенская
 Шарлотта Саксен-Мейнингенская
 Шарлотта София Саксен-Кобург-Заальфельдская
 Шарлотта Фридерика Мекленбургская
 Шарлотта Чёрч (род. 1986) — британская певица
 Шарлотта Шаумбург-Липпская

В астрономии 
 (543) Шарлотта — астероид, открытый в 1904 году.

Суда 
 «Шарлотта» — парусный корвет Балтийского флота России. Участник англо-русской и Отечественной войн.

Топонимы

США 
 Римско-католический диоцез Шарлотта, с центром в г. Шарлотт, штат Северная Каролина.
 Шарлотта (Флорида)
 Шарлотта (Айова)
 Шарлотта (Мэн)
 Шарлотта (Мичиган)
 Шарлотта (Нью-Джерси)
 Шарлотта (Нью-Йорк), город в округе Шатокуа.
 Шарлотта (Рочестер, штат Нью-Йорк)
 Шарлотта (Теннесси), место прохождения метеоритного дождя в 1835 году.
 Шарлотта (Техас)
 Шарлотта (Вермонт)
 Шарлотта-Амалия — столица и крупнейший город зависимой территории Американские Виргинские острова.
 Западная Шарлотта-Амалия, Виргинские острова США

Канада 
 Queen Charlotte, British Columbia

Графства и гражданские округа 
 Шарлотта County (disambiguation), four counties in the United States and Canada with the name.

Канадские избирательные округа 
 Шарлотта (провинциальный избирательный округ), a provincial electoral district for the Legislative Assembly of New Brunswick, Canada from 1994 to 2006.
 Шарлотта-Иль (), провинциальный избирательный округ законодательного собрания штата Нью-Брансуик.
 Шарлотта-Кампобелло, провинциальный избирательный округ законодательного собрания штата Нью-Брансуик.

Прочие страны 
 Шарлотта — приход государства Сент-Винсент и Гренадины.

Географические понятия 
 Хайда-Гуаи (до 2010 года — острова Королевы Шарлотты) — архипелаг у северо-западного побережья канадской провинции Британская Колумбия.
 Котловина Королевы Шарлотты
 Залив Королевы Шарлотты (Канада) — залив в северо-восточной части Тихого океана у побережья Британской Колумбии (Канада).
 Залив Королевы Шарлотты (Новая Зеландия) — самый восточный из основных заливов Мальборо, находящийся на Южном острове в Новой Зеландии.

Кино 
 Шарлотта (фильм, 2021) — полнометражный мультипликационный фильм, посвящённый последним годам художницы Шарлотты Саломон

См. также 
 Шарлотка — сладкий десерт.
 Шарлоттсвилль (штат Вирджиния)
 Шарлоттаун — столица провинции Остров Принца Эдварда, Канада.
 Порт Шарлотта (штат Флорида)
 Порт Шарлотта, Айла

Примечания 

Женские имена
Страницы значений:Тёзки
Французские имена